Přibyslavice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Přibyslavice, Gemeinde im Okres Brno-venkov; siehe Přibyslavice u Velké Bíteše
Přibyslavice, Gemeinde im Okres Třebíč; siehe Přibyslavice nad Jihlavou
Přibyslavice, Ortsteil von Vlkaneč, Okres Kutná Hora, siehe Přibyslavice (Vlkaneč)
Přibyslavice, Ortsteil von Všelibice, Okres Liberec